La Heya Kokonoe (en japonés 九重部屋 Kokonoe-beya) es una residencia donde vive y entrena un grupo luchadores de sumo. Es parte del grupo Takasago. Fue formada en 1967 y se encuentra localizada en Ishiwara, Sumida, Tokio. Para enero de 2019 contaba con 18 luchadores, de los cuales cinco eran sekitori. Kokonoe es la heya más exitosa en cuanto a campeonatos o yūshō ganados por luchadores pertenecientes a esta, con un total de 52.

Historia 
El antiguo yokozuna Chiyonoyama, quería reemplazar al ex maegashira Dewanohana como oyakata o maestro de la heya Dewanoumi, pero este ya había designado al también yokozuna Sadanomaya para el cargo. En consecuencia, Chiyonoyama decidió crear su propia heya, Kokonoe, en enero de 1967.

Chiyonoyama logró traer consigo al entonces ozeki (y posteriormente el 52° yokozuna) Kitanofuji y adhirió la nueva heya al grupo Takasago.

Después de la muerte de Chiyonoyama en 1977, Kitanofuji se convirtió en el oyakata de la heya. Bajo su mandato, Chiyonofuji llegó a lo más alto del sumo profesional. También lo hizo Hokutoumi, el 61° yokozuna y actual presidente de la Asociación de Sumo Japonesa. Otros luchadores como Takanofuji y Fujinoshin alcanzaron la división Makuuchi durante su tiempo como oyakata.
En 1992, Kitanofuji le cedió el cargo de oyakata de Kokonoe a Chiyonofuji para adherirse como oyakata de la heya Hakkaku, creada por Hokutoumi en 1993.

A principios de los 90, Kokonoe era una de las heya más grandes; sin embargo solo tenía un sekitori, el antiguo komusubi Tomoefuji. Eventualmente otros luchadores llegarían a makuuchi. Tal es el caso de Chiyotenzan en 1999 y del antiguo ozeki Chiyotaikai.

Después del retiro de Chiyotaikai en enero de 2010 y Chiyohakuhō en julio de 2011, la heya se quedó sin sekitori por un corto periodo de tiempo. Esta sequía terminó cuando Chiyonokuni alcanzó la división jūryō en julio de 2011 y posteriormente makuuchi en enero de 2012. Chiyotairyū, otro rikishi, accedió también a makuuchi en mayo de 2012.

Para marzo de 2014, la heya era una de las más exitosas, contando con tres luchadores en makuuchi (Chiyotairyū, Chiyoōtori y Chiyomaru) y dos en jūryō (Chiyonokuni y Chiyono-ō). En enero de 2016 el número de sekitori aumentó a seis gracias al ascenso de Chiyoshōma a jūryō.

Para mayo de 2019, la heya contaba con cinco sekitori, tercera detrás de la heya Oitekaze y Kise.

Con la muerte de Chiyonofuji en 2016, Chiyotaikai asumió el cargo de oyakata.

Acuerdos para la elección del shikona 
Tradicionalmente, al ascender a la división sandanme, muchos luchadores eligen un nombre de ring o shikona que empieza con los caracteres 千代 (chiyo) que tiene como significado "mil generaciones", en honor a Chiyonoyama y Chiyonofuji. Para marzo de 2019, todos los luchadores de la heya contaban con este prefijo en sus shikona.

Oyakatas 

 2016-presente: 14.º Kokonoe (iin, antiguo ōzeki Chiyotaikai Ryūji)
 1992-2016: 13.º Kokonoe (antiguo Chiyonofuji Mitsugu, el 58.º yokozuna)
 1977-1992: 12.º Kokonoe (antiguo Kitanofuji Katsuaki, el 52.º yokozuna)
 1967-1977: 11.º Kokonoe (antiguo Chiyonoyama Masanobu, el 41.º yokozuna)

Luchadores activos destacados 

 Chiyomaru (mejor rango maegashira)
 Chiyonokuni (mejor rango maegashira)
 Chiyono-ō (mejor rango maegashira)
 Chiyonoumi (mejor rango jūryō)
 Chiyoōtori (mejor rango komusubi)
 Chiyotairyū (mejor rango komusubi)
 Chiyoshōma (mejor rango maegashira)

Entrenador 

 Tanigawa Hideki (shunin, antiguo sekiwake Hokutōriki)

Luchadores antiguos destacados 

 Kitanofuji (El 52.º yokozuna)
 Chiyonofuji (El 58.º yokozuna)
 Hokutoumi (El 61.º yokozuna)
 Chiyotaikai (antiguo ozeki)
 Kitaseumi (antiguo sekiwake)
 Chiyotenzan (antiguo komusubi)
 Takanofuji (antiguo komusubi)

Jueces 

 3.º Kimura Yōdō (san'yaku gyōji, nombre real Yūji Horasawa)
 Kimura Kōnosuke (san'yaku gyōji, nombre real Toshiaki Kojima)

Acomodadores 

 Shigeo (san'yaku yobidashi, nombre real Takumi Taniguchi)
 Shigetarō (juryo yobidashi, nombre real Katsunori Hattori)
 Kaito (jonidan yobidashi, nombre real Keisuke Miyagi)

Estilistas 

 Tokotake (1.ª clase tokoyama)
 Tokokyū (2.ª clase tokoyama)

Ubicación y acceso 
Tokio, distrito Sumida, Ishihara 4-22-4

Se encuentra a 15 minutos caminando desde la estación Ryōgoku de la línea Sōbu

Véase también 

 Lista de luchadores de sumo activos
 Glosario de términos de sumo

Referencias 

Sumo